Paradrina angularis är en fjärilsart som beskrevs av Turati 1935. Paradrina angularis ingår i släktet Paradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
angularis